Шундук:

 Шундук — река в Краснодарском крае и Республике Адыгея.
 Шундук — хутор в Республике Адыгея.